Мейнард Фергюсон (; 4 мая 1928 — 23 августа 2006) — канадский джазовый музыкант и руководитель джазового оркестра. Начинал свою карьеру в оркестре Стэна Кентона, пока не создал собственный оркестр в 1957 году. Был известен способностью играть соло на трубе в верхних регистрах.

Биография

Ранняя жизнь и образование 
Мэйнард Фергюсон родился (наст. имя: Walter Maynard Ferguson) в городе Квебек (Канада)Verdun, Quebec (сейчас это часть Монреаля). Также как его мать и отец, которые были музыкантами, Мэйнард играл на фортепиано и виолончели с четырёх лет. В 9 лет он услышал первый раз в жизни корнет, в местной церкви, и просил родителей купить ему такой музыкальный инструмент. В 13 лет первый раз выступил солистом с оркестром на Канадской Радиовещательной Корпорации (Canadian Broadcasting Corporation, CBC), как «одаренный ребенок», где исполнил «Серенаду для трубы в джазе», написанную для него Моррисом Дейвисом. Фергюсон получил ученую степень в Монреальской музыкальной консерватории, где проходил обучение с 1943 по 1948 годы с Бернардом Бейкером.

Несмотря на свой уровень, Фергюсон покинул Монреальскую высшую школу в 15 лет, чтобы больше времени отдавать музыке, принимал участие в танцевальных ансамблях управляемых Стэном Вудом, Роландом Дейвидом, и Дэвидом Холмсом. Пока труба для него была первейшим музыкальным инструментом, Фергюсон также осваивал другие духовые музыкальные инструменты. Позже Фергюсон принял участие в танцевальном ансамбле, созданным его братом Перси. Вскоре, руководители джазовых оркестров, приезжавших из США, предлагали ему принять участие в их коллективах и Фергюсон согласился на предложение одного из них.

Фергюсон переехал в США в 1939 и начал играть с такими ансамблями, как джазовые оркестры под управлением Бойда Рейберна (Boyd Raeburn), Джимми Дорси и Чарли Барнета. Оркестр Бэрнета был с замечательной секцией труб, в которую входили такие музыканты, как: Док Северинсен, Рэй Ветзель, Джони Хауэлл и Рольф Эриксон. В 1949-м году Бэрнет ушёл в отставку и распустил ансамбль, Фергюсон был свободен и получил предложение играть в новообразовавшемся оркестре Стэна Кентона.

Кентон и Голливуд 
Стен Кэнтон (Stan Kenton) имел давнишнее предложение к Фергюсону, чтобы он принял участие в его оркестре, но оркестр был временно распущен, когда Фергюсон приехал в США. Музыкальные коллективы Кентона были известны из-за их красиво звучащих латунных секций. В 1950-м году Кентон сформировал «Инновационный оркестр» с 40 музыкантами. Это был джазовый оркестр с секцией струнных инструментов. Фергюсон принял своё первое участие в его первой репетиции, которая состоялась 1 Января 1950 г. И хотя на тот момент «Инновационный оркестр» не был коммерческим предприятием, было сделано несколько замечательных записей, включающих «Maynard Ferguson», как одну из серий «выдающиеся солисты». Некоторые из ранних исполнений включали: «Секрет любви», «Где Тедди?» и многие другие.

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Maynard Ferguson Big Band Charts and Sheet Music
 Bruce’s MFHorn.net website
 Biography in the Canadian Encyclopedia
 Legendary Trumpeter Maynard Ferguson Dies at 78
 International Trumpet Guild MF tribute pages
 Maynard Ferguson video, recordings and equipment
 Review of MF Horn 4 & 5 Live At Jimmy’s
 One of the last Maynard Ferguson concert reviews at JazzChicago.net
 Review of Maynard Ferguson’s Last CD, The One and Only Maynard Ferguson

Джазовые трубачи Канады